Geografie:
Cayenne (stad), de hoofdstad van Frans-Guyana
Cayenne (rivier), een rivier in Frans-Guyana
Arrondissement Cayenne, een arrondissement in Frans-Guyana
Île de Cayenne, een schiereiland in Frans-Guyana
Cayenne (rivier), een rivier in het arrondissement Cayenne
Cayenne (Frankrijk), een dorpje in Seine-Maritime (Hoog-Normandië, Frankrijk)
Cayenne (Haïti), een dorpje op Ile de la Tortue (Haïti)
Cayenne (Verenigde Staten), een dorpje in Hampden County (Massachusetts, Verenigde Staten)
Cayenne (Nederlands gebied), een vroegere Nederlandse kolonie in Zuid-Amerika

Overige:
Cayenne (motorfietsmerk), een Brits historisch motorfietsmerk
cayennepeper, een soort peper
Porsche Cayenne, een model van de Duitse autofabrikant Porsche
Cayenne (compositie), een instrumentaal nummer van The Quarrymen, later bekend als The Beatles